Aquilino Pimentel jr. (1933), Filipijns politicus;
 Aquilino Pimentel III (1964), Filipijns politicus.